Stor-Bränntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Bränntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (24 ha)
Stor-Bränntjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (8,53 ha)

Se även
Bränntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn